'Omnium canadien féminin CN Tournoi du circuit LPGA depuis 1973, il est devenu l'un des tournois du Majeurs de ce circuit durant les années de 1979 à 2000.

Après cette date, il est redevenu l'un des tournois du LPGA Tour sans conserver son titre de Majeur.

Précédente appellation 

1973-1978:  La Canadienne
1979-1983:  Classique Peter Jackson Classic
1984-1987: Classique du Maurier Classic
1988-2000: Classique du Maurier Ltée, du Maurier Ltd Classic
2001-2005: BMO Canadian Women's Open
2006-2013: CN Canadian Women's Open
2014-présent: Canadian Pacific Women's Open

Palmarès

Non Classé: Grand Chelem de golf

Classé: Grand Chelem de golf

Non Classé: Grand Chelem de golf 

2012-13:  Mlle Ko, jouant en tant qu'amateure, ne peut prétendre à la bourse récompensant la vainqueure. Ce sont les deuxièmes des éditions qu'elle a remporté, respectivement  Inbee Park en 2012 et Karine Icher en 2013, qui reçoivent le prix attribué au vainqueur, soit .

Notes et références

Lien externe 
 Site officiel

Tournoi du circuit de la LPGA